de Engelse titel van Het Bourne Bedrog, een boek van Robert Ludlum uit 1980
 The Bourne Identity (miniserie), een miniserie uit 1988, verfilming van het boek
 The Bourne Identity (film), een film uit 2002, verfilming van het boek
 The Bourne Identity (album), de originele soundtrack van de gelijknamig film